Historiquement, il y a eu deux sièges de l’île de Malte au cours de l’histoire :
 le Grand Siège de Malte par les Ottomans en 1565
 le siège de Malte par les forces de l’Axe durant la Seconde Guerre mondiale
Deux occupations sont quelquefois considérées comme ayant commencé par un siège :
 le débarquement français à Malte en 1798 par Bonaparte, épisode de la campagne d'Égypte et prélude à l'occupation française de Malte ;
 le blocus de Malte de 1798 à 1800 par les Britanniques prélude au Protectorat de Malte.

Littérature
 Le Siège de Malte,  roman historique de Walter Scott

Voir aussi 
 Bataille de Malte (1283)
 Siège de Mdina (1429)
 Bataille du convoi de Malte ()
 Combat de Malte du 24 août 1800

Siege
Homonymie de sièges